

Géographie 
 Dûr-Yahdun-Lîm était une ville de la vallée de l'Euphrate une cité mésopotamienne créée au qui a été rebaptisée Dûr-Yasmah-Addu.
 Lim (rivière) est une rivière qui traverse le Monténégro, l'Albanie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine.
 Lim (Ouham-Pendé) est une commune rurale du nord-ouest de la  République centrafricaine. 
 Lin est la prononciation en minnan (ou min méridional ou hokkien, dont en dialecte teochew) du nom chinois Lim () ;
 Sao lim est la prononciation en dialecte hokkien du nom Shaolin.

Personnalités

Avant J.-C. 
 Bahdî-Lîm, gouverneur du district central du royaume de Mari sous le règne de Zimrî-Lîm (1774-1761 av. J.-C.). 
 Yarim-Lim  d'Alep, roi du Yamkhad ayant régner de 1781 à 1765 av. J.-C. 
 Yahdun-Lîm fut Roi de Mari, de 1810 à 1793 av. J.-C. Il succède à son père Yaggid-Lîm. 
 Zimri-Lim fut roi de Mari de 1775 à 1761 av. J.-C.

Après J.-C. 
 Alizé Lim (1990-), joueuse de tennis française.
 Changhan Lim (1979-), baryton coréen.
 Lim Chulwoo (1954-), auteur sud-coréen.
 Dong-Hyek Lim (1984-), pianiste sud-coréen.
 Dong-Min Lim (1980-), pianiste sud-coréen.
 HJ Lim (1986-), pianiste sud-coréenne.
 Gloria Lim (1930-), mycologue singapourienne, dont l’abréviation botanique standard est Lim.
 Lek-Heng Lim (19?-), mathématicien originaire de Singapour.
 LIM (1979-), rappeur français.
 Lim Kee Chong (1960-), arbitre de football mauricien.
 Lim Yo-Hwan (1980-), joueur coréen de jeux vidéo.
 Renee Lim (1978 ou 1979-), actrice australienne.
 Ronald "Ron" Lim (1965-), dessinateur de comics américain.
 Rustom Lim (1993-), coureur cycliste philippin.
 Sergey Lim (1987-), lutteur kazakh.
 Lim Yoon Taek (1980-), chanteur et leader sud-coréen du groupe Ulala Session.
 Yunchan Lim (2004-), pianiste sud-coréen.
 Lim Seon-joo (1990-), footballeuse sud-coréenne.
 Lim Zoong-sun (1943-), footballeur international nord-coréen.

Autres 

 Ligue d'improvisation montréalaise est une ligue de théâtre d'improvisation québécoise.
 Ligue islamique mondiale
 LIM-49A Spartan, un missile anti-missile utilisé par l’armée de terre des États-Unis dans la deuxième moitié du .

Homonymie de patronyme